Пролета́рская — топоним:

 Пролетарская — железнодорожная платформа на участке Тверь — Дорошиха главного хода Октябрьской железной дороги.
 Пролетарская — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги.
 
 Пролетарская — до 1970 г. название города Пролетарск в Ростовской области.

См. также 
 Пролетарская Рудня
 Пролетарск
 Пролетарский
 Пролетарское
 Пролетарская улица
 Пролетарская площадь